Falla (Filippine) – centro abitato delle Filippine
 Falla (Svezia) – centro abitato della Svezia
 Fallà – colline della Calabria
 Monte Falla – montagna dell'Antartide

Persone 

 Alejandro Falla – tennista colombiano
 Maiken Caspersen Falla – fondista norvegese
 Manuel de Falla – compositore spagnolo
 Norman Falla – astronomo amatoriale britannico

Pagine correlate 

Fala
Fallo